Марьям Адухова (1973, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, специализируется по карате кумите, трёхкратная чемпионка и обладательница Кубка России. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1992 году в Махачкале под руководством тренера Омар Муртазалиев в спортивном клубе «Кемпо». Трижды становилась чемпионкой России и обладателем Кубка России. В составе сборной России являлась участником чемпионата мира 1996 и чемпионата Европы 1997 года. На чемпионате России 1999 года в весовой категории свыше 60 кг заняла второе место, а в открытой весовой категории третье место, также в составе сборной Дагестана заняла второе место на командных соревнованиях.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по карате 1995 — ;
 Кубок России по карате 1996 — ;
 Кубок России по карате 1997 — ;
 Чемпионат России по карате 1997 — ;
 Кубок России по карате 1998 — ;
 Чемпионат России по карате 1998 — ;
 Чемпионат России по карате 1999 — ;
 Чемпионат России по карате 1999 — ;
 Чемпионат России по карате 1999 (команда) — ;
 Чемпионат России по карате 2000 — ;
 Чемпионат России по карате 2000 — ;

Личная жизнь 
В 1987 году окончил школу № 11 в Махачкале. В 1991 году окончила Дагестанский медицинский колледж в Каспийске.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ